Ву́лиця Гагаріна — вулиця міста Конотоп Сумської області. Розташована в мікрорайоні Сім Вітрів.

Назва 
Вулиця отримала свою назву на честь радянського космонавта Юрія Олексійовича Гагаріна, першої людини в космосі.

Історія 
Єдина відома назва — вулиця Гагаріна.

Примітки 

Вулиці Конотопу